En Pologne, Majkowice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź :
 Majkowice, un village du powiat de Piotrków.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Majkowice, un village du powiat de Bochnia.
 Majkowice, un village du powiat de Proszowice.